Een verkeersweg:
 N389 (België)
 N389 (Frankrijk)
 N389 (Nederland), zie Provinciale weg 389
 N389 (Zwitserland)

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing